Vjatšeslav Zahovaiko est un footballeur estonien, né le  à Rapla en RSS d'Estonie.

Biographie

FC Flora Tallinn (1999-2009) 
En 2006, Zahovaiko est le buteur le plus efficace au monde avec un ratio de 1,2 but par matchs. Début 2007, Zahovaiko  est prêté au club koweïtien Koweït SC, mais après avoir joué quelques matchs amical avec celui-ci, il apprend que son contrat est invalide et repart donc en Estonie. Son club ainsi que son agent a envoyé une plainte à la FIFA

UD Leiria (2010-2011) 
Le , Zahovaiko signe un contrat de 2 ans et demi avec le club portugais UD Leiria. La première saison il joue 6 matchs de championnat, et un match de coupe.

Kuopion Palloseura (2012) 
En , Zahovaiko rejoint le club finlandais Kuopion Palloseura.

Carrière

Palmarès 
 FC Flora Tallinn
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie : 2008, 2009
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2004, 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur de l'União Desportiva de Leiria
Joueur du Debreceni VSC
Joueur du Kuopion Palloseura
Joueur du JK Tulevik Viljandi
Joueur du JK Sillamäe Kalev
Joueur du FC Warrior Valga
Naissance en décembre 1981
Naissance à Rapla
Naissance en RSS d'Estonie